Медаль Барнарда () — награда Колумбийского университета, присуждаемая по рекомендации Национальной академии наук США. Вручается за открытия в физике, астрономии или прикладные научные достижения, служащие развитию общества. Награждение проводится с 1895 года раз в 5 лет.

Лауреаты  
Лауреаты: 
 1895:  Стретт, Джон Уильям (лорд Рэлей) и   Рамзай, Уильям
 1900:  Рентген, Вильгельм Конрад 
 1905:  Беккерель, Антуан Анри 
 1909:  Резерфорд, Эрнест 
 1914:  Брэгг, Уильям Генри и  Брэгг, Уильям Лоренс 
 1921:  Эйнштейн, Альберт 
 1925:  Бор, Нильс 
 1930:  Гейзенберг, Вернер
 1935: Хаббл, Эдвин Пауэлл
 1940:  Жолио-Кюри, Фредерик и  Жолио-Кюри, Ирен
 1950:  Ферми, Энрико
 1955: Merle Tuve
 1960:  Раби, Исидор Айзек
 1965:  Фаулер, Уильям Альфред
 1975: Гаммет, Луис Плак
 1980: Вейль, Андре
 1985: Мандельброт, Бенуа

Ссылки  
 О премии 
 О премии 
 О премии 
 О премии
 Список лауреатов

Награды по алфавиту 
Награды по физике
Награды, появившиеся в 1895 году
Награды Колумбийского университета
Награды Национальной академии наук США